La Serie B 2020-21 fue la 89.ª edición de la máxima competición futbolística profesional de Italia, desde su creación en 1929.

Para este campeonato los intercambios divisionales fueron los siguientes: los ascendidos a la división de oro fueron Benevento, Crotone y Spezia, por el contrario los que descendieron de la división mencionada fueron Lecce, Brescia y SPAL. 

Además se destacan la vuelta de equipos emblemáticos desde la serie de bronce: Monza, Vicenza Virtus, Reggina y Reggiana. Por otra parte, Livorno, Trapani, Perugia y Juve Stabia han bajado de categoría.

Formato 
 1.° y 2.° ascienden a la Serie A.

 3.° al 8.° disputan un playoff. 

 16.° y 17.° disputan un playout. 

 18.° al 20.° descienden a la Serie C.

Relevos

Datos

Clasificación 

El 26 de julio el Chievo Verona es descendido a la Serie D por motivos económicos.

Evolución 

<center>

Semifinales 

|}

Final 

|}

Play-out 
 Debido que entre la posición 16.° ocupada por el Ascoli y la 17.° ocupada por el Cosenza hay una diferencia superior a 4 puntos, no se disputó el play-out. Originalmente hubiese descendido el Cosenza a la Serie C pero por motivos económicos del Chievo Verona que acabaron con la desaparición del club verones, el club de Calabria de esta manera se mantiene en Serie B.

Véase también 
 Serie A 2020-21
 Serie C 2020-21
 Serie D 2020-21
 Supercopa de Italia 2020
 Copa Italia 2020-21

Notas

Referencias 

2021
Fútbol en Italia en 2020
Fútbol en 2020
Fútbol en 2021